Територия (от латинското terrritorius) може да се отнася за:
 територия – земно пространство с определени граници
 територия – административна единица (в САЩ, Канада и други федаративни държави е единица, още не получила права на щат)
 територия (понякога отвъдморска територия) – вид страна без статут на суверенна държава

Външни препратки 
 Людмил Георгиев, Територия, Университетски речник на Нов български университет